БТ (танк) — серія радянських легких танків 1930-х років.
 Білорусь 1 (Білоруське Телебачення) — головний білоруський державний телеканал.